Эгер () — многозначный термин; может относиться к следующим топонимам:

 Эгер — город в Венгрии
 Эгер — река в Германии и Чехии (на территории Чехии называется Огрже)
 Эгер — бывшее официальное (до 1945 г.) название города Хеб, Чехия
 Эгер — река в Венгрии, приток Тисы
 Эгер — винодельческий регион в Венгрии
 (3103) Эгер — околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к очень светлому спектральному классу E.

Э́гер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эгер, Георг (1848—?) — немецкий юрист, профессор права в Бреславском университете.
 Эгер, Гюнтер (род. 1964) — немецкий бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.

Примечания